Базів Василь Андрійович (* 1955) — український науковець, кандидат політичних наук, професор Університету «Україна», Надзвичайний і Повноважний Посол України, екс-заступник голови Адміністрації Президента України, президент Українського центру геополітичних та національних стратегій, журналіст, письменник, член НСЖУ та НСПУ.
 Базів Любов Миколаївна — українська журналістка, поетеса, науковець.